Qlimax — ежегодный hardstyle фестиваль, проводимый в Нидерландах на стадионе GelreDome в городе Арнем.

Это одно из ведущих событий в пределах Hardstyle сообщества, и одна из главных достопримечательностей, проводимых Q-Dance.
Традиционно выделяется масштабным световым, звуковым и лазерным шоу.
Фестиваль Qlimax проводится каждый год в конце третьей или четвёртой недели ноября с субботы на воскресенье.
Оринтировочное время проведения с 10 вечера до 7 утра.
Популярность фестиваля привела к тому что билеты на Qlimax в момент старта продаж стали расходиться за полчаса. С 2003—2013 годы каждый фестиваль имел DVD издание.

История фестиваля Qlimax 
Qlimax берет своё начало в 2000 году. В тот момент этот фестиваль был менее масштабным и проводился несколько раз в год до 2003 года который стал последним, так как тогда уже было точно решено что Qlimax будет проводится только раз в год и в единственном месте.
С момента своего начинания Qlimax сменил пять мест проведения (Beursgebouw — Эйндховен, USC De Boelelaan — Амстердам, Silverdome — Зутермер, Thialf Stadion — Херенвен и Heineken Music Hall- Амстердам), но в итоге выбор был сделан в пользу стадиона GelreDome в городе Арнем.

Артисты 
По традиции на фестивале присутствовали Hardtrance DJ, один Jumpstyle DJ, пять или больше Hardstyle DJ’s и заканчивал вечеринку Hardcore DJ. В 2008 году Q-Dance убрали Jumpstyle DJ’я. На 2014 год Q-dance решили исключить Hardtrance DJ’я, но взамен поставили 3 Hardcore DJ’я. В 2015 году остались только Hardstyle и завершающий фестиваль 1 Hardcore DJ.

Большинство известных диджеев были включены в линейку фестивалей Qlimax: Alpha Twins, Bas & Ram, Fear & Apes, Charly Lownoise, Daniele Mondello, Deepack, Gary D, Marco V, DJ Neophyte, Pavo, The Prophet, Tatanka, Donkey Rollers, Technoboy, Zany, Luna, Headhunterz, Showtek, Brennan Heart, Wildstylez.

Гимны 
С 2003 года у каждого фестиваля Qlimax был Гимн, который открывал тему фестиваля. Гимн всегда был в стиле hardstyle, поскольку этот стиль был основным на вечеринке Qlimax.

Бельгийские гимны 
 2005: Zany — Science & Religion
 2007: Headhunterz — The Power Of The Mind

Голландские гимны 
 2003: Deepack — The Prophecy
 2004: Future Tribes — Deadlock (Неофициальный)
 2005: DJ Zany — Science & Religion
 2006: Alpha² — The Dark Side (Co-Produced By JDX)
 2007: Headhunterz — The Power of the Mind
 2008: Technoboy — Next Dimensional World
 2009: D-Block & S-te-Fan — The Nature of Our Mind
 2010: Brennan Heart — Alternate Reality
 2011: Zatox — No Way Back
 2012: Psyko Punkz — Fate or Fortune
 2013: Gunz For Hire ft. Ruffian — Immortal Essence
 2014: Noisecontrollers — The Source Code of Creation
 2015: Atmozfears — Equilibrium
 2016: Coone — Rise of the Celestials

 2017: Wildstylez — Temple Of Light

 2018: Sub Zero Project  — The Game Changer

 2019: B-Front  —  Symphony Of Shadows

Информация о фестивалях

Ссылки 

 Q-Dance Официальный сайт
 Q-dance Radio трансляция всех событий в режиме реального времени 24/7

Арнем
Фестивали электронной музыки